En astronomie chinoise, Tianmen peut correspondre à :
 Tianmen, un astérisme situé dans la constellation occidentale de la Vierge ;
 Un autre nom de Tianguan, un astérisme situé dans la constellation occidentale du Taureau.

Homonymie stellaire